Лавка — меблі у вигляді довгої дошки на стояках.
 Лавка — діалектна назва магазину, крамниці.
 Лавка — ткацький прилад для в'язання начиння.
 Лавка — елемент лавчастого замка.
 Лавки — старовинна назва довгого рубанка.

Див. також 
 Лава (значення)

Примітки